Warau kan verwijzen naar:
 Warau (volk), een volk van Zuid-Amerikaanse inheemsen
 Warau (taal), de taal van het Warau-volk